Карл Фридрих Христиан Фаш (, 18 ноября 1736, Цербст — 3 августа 1800, Берлин) — немецкий композитор и теоретик музыки. Основатель Певческой академии в Берлине ().

Биография 

Сын Иоганна Фридриха Фаша, композитора и капельмейстера. Первые уроки музыки получил у отца.

В 1756 году начал службу при прусском королевском дворе Фридриха Великого. Был аккомпаниатором на клавесине игры на флейте короля Фридриха II. Затем стал помощником главного капельмейстера Карла Баха, чей пост в Гамбурге он занял, после ухода Баха в 1767 году.

В 1791 году основал общество любителей пения — Берлинскую певчую (хоровую) академию (Berliner Singakademie), вскоре ставшую важным центром музыкальной жизни Берлина. Берлинскую хоровую академию в 1796 году посетил и дал высокую оценку Бетховен.

На своих концертах исполнял музыку И. С. Баха и других мастеров эпохи барокко, а также современную музыку того периода. 

Среди его известных учеников — композитор Карл Фридрих Цельтер.

Из сочинений Фаша самое значительное, хоровой шедевр конца XVIII века — месса на шестнадцать голосов.

Примечания

Литература 
 

Академические музыканты Германии
Духовные композиторы
Теоретики музыки
Похороненные на Первом кладбище Иерусалимской и Новой церквей